Виктор Алексеевич Коротеев (25 апреля 1937, Чапаевск, Куйбышевская область — 31 июля 2021, Екатеринбург) — специалист в области палеовулканологии и металлогении вулканогенных образований, профессор, глава школы палеовулканологии на Урале. Член президиума Уральского отделения РАН, академик РАН (1992).

Биография 
В 1959 году А. Коротеев окончил Томский государственный университет.

В 1959—1970 годах работал в Горно-геологическом институте Уральского филиала АН СССР, где проходит путь от старшего лаборанта до ученого секретаря.

В 1968 году — защитил кандидатскую, а в 1983 — докторскую диссертации.

В 1970—1985 годах — директор Ильменского государственного заповедника им. В. И. Ленина.

С 1986 года — директор Института геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого Уральского отделения АН СССР.

С 1988 года — заведующий кафедрой минералогии, петрографии и геохимии Уральской горно-геологической академии в Екатеринбурге.

В 1993—1995 годах — первый заместитель председатель президиума Уральского отделения РАН, с 1995 года — его председатель.

Под руководством В. И. Коротеева создан научный центр, институт минералогии, произведено составление крупномасштабной геологической карты Ильменских гор, внес вклад в теоретические исследования тектонических и металлогенических процессов, что привело к открытию крупных медно-цинковых месторождений на Урале.

Подготовил 9 докторов и 20 кандидатов наук. Издал 9 монографий и более 300 печатных работ.

Награды и премии 
 1987 — Орден Дружбы народов
 1997 — Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 1997 — Премия горнопромышленного съезда Урала
 2004 — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
 2015 — Демидовская премия

Примечания

Литература 
 Виктор Алексеевич Коротеев: (К 75-летию со дня рождения) // Литосфера. — 2012. — № 2. — С. 178—181.

Ссылки 
 В. А. Коротеев — Миасс. Энциклопедический словарь.
 70-летие — биография на сайте РАН.
 75-летие — биография на сайте Роснедра.
 Библиография 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Томского государственного университета
Преподаватели Уральского горного университета
Лауреаты Демидовской премии